głodówka lecznicza
 inedia
 post